Old school (en français « vieille école » ou « à l'ancienne » ) peut faire référence à :

Éducation 

The Old School est un établissement d'éducation français donnant des cours en anglais destinés aux 11 - 19 ans.

Cinéma
 Old School, film français réalisé par Kader Ayd et Karim Abbou sorti en 2000 ;
 Old School, titre original de Retour à la fac ou Vive la fraternité, film américain de Todd Phillips sorti en 2003.

Jeux de rôle
 Old-School Renaissance (OSR), mouvement de retour aux sources des anciens joueurs de jeux de rôle qui ne se reconnaissent pas dans les nouvelles publications commerciales. Cette communauté est assez importante pour Donjons et Dragons.

Mode
 
 Old School, style de tatouage occidental

Références 

Homonymie de titre